Скорохо́дова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Скороходова, Валерия Александровна (род. 1982) — российская актриса.
 Скороходова, Елена Дмитриевна (род. 1962) — российская актриса, драматург.
 Скороходова, Ольга Ивановна (1911—1982) — советский учёный-дефектолог, педагог, литератор.
 Скороходова, Римма Григорьевна (род. 1940) — российский педагог.
 Скороходова, Татьяна Александровна (род. 1968) — советская и российская актриса.